Elements – titolo alternativo di Third Ear Band, album dei Third Ear Band del 1970
 Elements – album di Roger Glover del 1978
 Elements - album di Mychael Danna del 1979
 Elements – album degli Atheist del 1993
 Elements - The Best of Mike Oldfield – album di Mike Oldfield
 Elements - The Best of Mike Oldfield – versione video dell'album di Mike Oldfield
 Elements – album di Steve Howe del 2003
 Elements Part I e Elements Part II – album degli Stratovarius del 2003
 Elements – album del pianista Ludovico Einaudi del 2015
 Elements – EP di Elaine del 2019